Contursani – abitanti di Bagni di Contursi Terme
Contursani – abitanti di Contursi Terme
Contursani – abitanti di Monte di Pruno
Contursani – abitanti di Tempa del Corvo